

Біляни — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Біляни — присілок, Балезінський район, Удмуртія

Біляни — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Біляни — село, Вінницька область, Чернівецький район